Goytisolo puede referirse a:
 Goytisolo, un apellido español;
 Enrique Goytisolo Bolognesi (1891-1939), diplomático peruano;
 Juan Vallet de Goytisolo (1917-2011), jurista español;
 José Agustín Goytisolo (1928-1999), escritor español;
 Juan Goytisolo (1931-2017), escritor español;
 Luis Goytisolo (nacido en 1935), escritor español;
 Premio de narrativa Alcobendas Juan Goytisolo, premio literario creado en 2018 por el municipio español de Alcobendas.